Raphon ist Name von:

 Hans Raphon (1460/1470 – nach 1512), deutscher Maler der Dürer-Zeit
 Raphon, biblischer Ort, siehe Raphana